Molekulska formula -{C17H16ClN3O2}- se može odnositi na:

 Karburazepam
 7-Hidroksiamoksapin